Никколо Семитеколо () (также Николетто Семитеколо (); работал во второй пол. XIV века) — итальянский художник.

Письменные свидетельства позволяют проследить творчество художника с 1353 по 1370 год. Судя по фамилии, Никколо по происхождению был греком. Его единственная подпись на картине — «NICHOLETO SEMITECHOLO DA VENEXIA» (Николетто Семитеколо венецианец) в свою очередь свидетельствует, что он был гражданином Венецианской республики. Архивный документ от 7 марта 1353 года именует Семитеколо художником, и сообщает, что он как житель приписан к приходу церкви Св. Луки. Сохранившиеся произведения художника немногочисленны.

Годы ученичества и ранний период Семитеколо не имеют документального освещения. Исследователи полагают, что обучение и раннее творчество Никколо связаны с мастерской Паоло Венециано и кругом художников, работавших там. После смерти этого выдающегося венецианского живописца творческие наработки мастерской Паоло были продолжены его учениками, такими как Лоренцо Венециано, Катарино, Донато и Стефано ди Сант Аньезе. В их произведениях ощущается сильное византийское влияние, скорректированное готическими импульсами, время от времени проникавшими в Венецию с севера. Иконография и живописные приёмы, применявшиеся учениками Паоло Венециано, были достаточно однообразными для того, чтобы вызвать у позднейших исследователей многочисленные дискуссии относительно авторства тех или иных произведений. К таким работам относится «Мадонна с младенцем» (Мадонна Смирение) из ГМИИ им. Пушкина (Москва), которая ныне вновь приписывается Никколо Семитеколо. Эту икону считают ранним произведением художника, поскольку она, с одной стороны, близка к кругу подобных икон созданных наследниками Паоло Венециано, с другой, заметно отличается от более позднего цикла о св. Себастьяне, который Никколо создал под влиянием падуанского мастера Гварьенто ди Арпо. Другую раннюю работу, «Коронование Марии» из собрания Тиссена-Борнемисы, (на ней стоит дата «1355» год, но нет подписи автора) американский исследователь Уильям Суида приписал кисти Никколо по формальным признакам, однако дальнейшие исследователи (Дзери, Босковиц) оспорили эту атрибуцию, и ныне икона числится за анонимным «Мастером 1355 года». Подобные разночтения характерны и для иных неподписанных произведений Никколо Семитеколо.

В 1367 году художник обнаруживает себя в Падуе, где он создал цикл картин с эпизодами из жития св. Себастьяна для сакристии местного собора. По всей вероятности Никколо приехал в Падую для работы помощником Гварьенто ди Арпо в период росписи церкви Дельи Эремитани (церковь Отшельников). Предполагают, что Никколо познакомился с Гварьенто в 1361 году, когда тот прибыл в Венецию для того, чтобы расписать фресками люнет гробницы дожа Дольфино. Гварьенто был придворным художником правителей Падуи — семейства Каррара, его творчество сильно продвинулось в сторону усвоения и синтеза готических приёмов. Он оказал большое влияние на искусство Никколо (некоторые считают Никколо просто учеником падуанского мастера).
По мнению экспертов падуанский период в творчестве Никколо Семитеколо представляет собой сложную смесь элементов придворного искусства Падуи и Тревизо, влияния Гварьенто и Томмазо да Модена. Об этом свидетельствуют картины реликвария, большинство из которых сегодня хранится в городском музее Падуи. Они представляют собой восемь деревянных панелей; четыре посвящены житию св. Себастьяна — «Св. Себастьян ободряет в суде Марка и Марцеллина», «Мученичество св. Себастьяна», «Избиение св. Себастьяна» и «Положение св. Себастьяна во гроб»; другие работы в этой серии — «Мадонна с младенцем», «Св. Троица», «Св. Даниил» и «Св. Себастьян».

Себастьян был раннехристианским святым, служившим императорским телохранителем, но поддерживавшим христиан, которые в то время считались опасной сектой. На первой картине цикла можно видеть, как Себастьян обряженный в роскошный далматик в присутствии императоров Максимиана и Диоклетиана ободряет двух осуждаемых христиан, которые уже готовы были отречься от своей веры. Изображения людей готически плоски, однако архитектурные кулисы придают картине пространственную глубину. В нижней части стоит подпись художника.

Себастьян был приговорён к смертной казни, и в следующей картине цикла изображён расстрел св. Себастьяна лучниками; императоры наблюдают за происходящим с балкона. Согласно житию, св. Себастьян после этого не умер, так как стрелы не повредили ни одного важного органа. Его нашла и выходила женщина по имени Ирина. Тем не менее, в дальнейшем Себастьян, упорствовавший в своей вере, был вновь приговорён к смерти — его забили до смерти по одной версии камнями, по другой дубинами. Это событие отображено в третьей картине цикла: за сценой избиения вновь наблюдают императоры; в правой части картины художник изобразил палачей, сбрасывающих безжизненное тело святого в клоаку. Согласно житию, Себастьян явился во сне некой христианке по имени Лукина и завещал похоронить его в римских катакомбах. Лукина отыскала его тело и выполнила завет. Художник, однако, перенёс сцену погребения из катакомб в храмовое пространство, а катакомбную нишу, в которых хоронили ранних христиан, превратил в роскошный мраморный саркофаг. В сцене участвуют многочисленные священники и монахи; св. Лукина (с нимбом) печально склонилась над телом Себастьяна. В нижней части картины стоит дата — 1367 год. Всем картинам цикла о Св. Себастьяне присуща готическая изысканность, нарядная палитра, аристократическое изящество фигур и реализм, отчётливо заявленный в сцене избиения Себастьяна.

Две другие картины реликвария отображают христианские символы — «Троицу», на которой изображены Бог-отец, сын, и святой дух в виде голубя, и «Мадонну смирение», иконография которой представляет собой вариант «Богоматери-млекопитательницы», Мария на ней кормит грудью младенца-Христа. Остальные картины реликвария — «Св. Себастьян» (со стрелой и ветвью в руках) и «Св. Даниил» (картина сильно повреждена). Падуанскому реликварию могла принадлежать ещё одна картина, приписываемая Никколо Семитеколо — «Пьета» (оплакивание Христа Марией и Иоанном). Работа ранее находилась в падуанском соборе, но в 1937 году была украдена, и лишь в 1979 году обнаружена в швейцарском музее в Базеле. Ныне хранится в Карцзаго (Брешия) в Фонде Лучано и Аньезе Сорлини. От периода пребывания Никколо в Падуе сохранился также большой расписной крест, созданный им для той же церкви Дельи Эремитани.

Несмотря на то, что Никколо был венецианским художником, и большую часть жизни, вероятно, прожил на родине, в Венеции почти не осталось следов его творчества. Единственным доказательством его пребывания в городе являются остатки росписей капеллы Спаса Нерукотворного в церкви Санта Мария деи Серви (церкви сервитов), засвидетельствованные Якопо Сансовино. От более сложной композиции фресок, выполненных в 1370 году, остались лишь символы четырёх евангелистов и портреты отцов церкви, вписанные в тондо. Однако и они сильно испорчены грубой позднейшей реставрацией.

Один из крупнейших исследователей и знатоков венецианской живописи Родольфо Паллуккини приписал Никколо авторство мозаики «Страшный суд», украшающей фасад собора св. Вита в Праге. Он считал, что Никколо является автором эскизов мозаики, выполненной итальянскими мастерами по заказу Карла IV в 1371 году . Интересно, что чешская легенда связывает с этими мозаиками происхождение знаменитого богемского стекла; согласно легенде, богемское стекло появилось как продолжение развития технологии производства мозаичной смальты, завезённой в эти края итальянскими мастерами, поскольку химические ингредиенты для изготовления стекла совпадают с теми, которые использовали венецианские мозаичисты.

Кроме перечисленного Никколо Семитеколо приписывают:

 «Надругательство над Христом» (собрание О’Коннор, Вашингтон),
 «Ангел коронует святых Цецилию и Валериана» (Музей искусства, Филадельфия),
 «Благовестующий ангел» (Городской музей Древнего искусства, Турин),
 «Поклонение волхвов» (Амстердам, частное собрание),
 «Пятидесятница» (Страсбург, Музей изящных искусств),
 «Троица», (Палермо, Палаццо деи Норманни).
Никаких документов, касающихся даты рождения и кончины художника, до сих пор не обнаружено.

Библиография. 
 Лазарев В.Н. Маэстро Паоло и современная ему венецианская живопись. «Ежегодник Института истории искусств Академии наук СССР, 1954». М. 1954 стр. 298-314
 М. Прокопп. Итальянская живопись XIV века. Будапешт 1988 стр. 48, илл.45
 Pallucchini Rodolfo, La Pittura veneziana del Trecento. Venezia, 1964, pp 194–5
 Venice Art and Architecture, Konneman 1997, pp 190–92
 S. Skerl del Conte, Proposte per Nicoletto Semitecolo plebano di sant’’Agnese, in “Arte Veneta”, 43, 1989-1990 (1991)
 D. Banzato, F. Flores d'Arcais, Anna Maria Spiazzi. Guariento e la Padova carrarese. Exh. cat. Marsilio Editori, Venezia, 2011, pp. 198–205.

Ссылки 
 Описание с сайта ГМИИ им. Пушкина http://www.italian-art.ru/canvas/8-14_century/s/semitecolo_nicoletto/madonna_and_child_madonna_dell_umilta/index.php
 Виртуальный визит в зал Никколо Семитеколо в Окружном музее Падуи http://www.museodiocesanopadova.it/web/visita/finestravr.php?vr=sala3_50.ivp

Персоналии по алфавиту
Художники Италии
Художники Венеции
Художники готики